Die Estoril Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. April 2002 in Oeiras stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sand auf ausgetragen. In derselben Woche wurde der Grand Prix Hassan II in Casablanca ausgetragen, der wie die Estoril Open zur Kategorie der ATP International Series zählte. Zeitgleich fand auch ein Turnier der Damen in Oeiras statt.

Im Einzel unterlag der Titelverteidiger Juan Carlos Ferrero als Setzlistenerster dem ungesetzten Argentinier David Nalbandian. Nalbandian gewann schließlich seinen ersten Einzeltitel und schlug im Finale den ebenfalls ungesetzten Finnen Jarkko Nieminen in zwei Sätzen. 
Das Doppel gewannen im letzten Jahr Radek Štěpánek und Michal Tabara. Štěpánek verlor mit einem anderen Partner zum Auftakt, während Tabara gar nicht teilnahm. Es gewann die Paarung aus Karsten Braasch und Andrei Olchowski, die ihren zweiten und letzten Titel gewannen. Für Braasch war es der 5., für Olchowski der 20. Titel im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 500.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 525.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Oeiras